Йо:
 Йо-йо — древняя игрушка
 йо — буквосочетание в заимствованных словах

Имя 
 Йо Асакура (правильнее Асакура Ё)
 Зифферт, Йо
 Гартнер, Йо
 Йо-Йо Ма (правильнее Ма Юю)
 Вонлантен, Йо

См. также 
 Девочка-полицейский Йо-йо
 Ё (значения)
 Ио (значения)
 Инь Ян Йо
 Йоо
 Йоа
 Ю (значения)